Futbolny klub Bjaroza-2010 (bělorusky: Футбольны клуб «Бяроза-2010») byl běloruský fotbalový klub, který sídlil ve městě Bjaroza v Brestské oblasti na jihozápadě země. Založen byl v roce 1990, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu DJUSŠ-1 s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1990 – FK Berjoza (Futbolnyj klub Berjoza)
 1992 – FK Budaŭnik Bjaroza (Futbolny klub Budaŭnik Bjaroza)
 1997 – FK Bjaroza (Futbolny klub Bjaroza)
 1999 – FK Keramik Bjaroza (Futbolny klub Keramik Bjaroza)
 2002 – FK Bjaroza (Futbolny klub Bjaroza)
 2010 – FK Bjaroza-2010 (Futbolny klub Bjaroza-2010)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, wildstat.ru 

Zaniklé běloruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016